Under a Pale Grey Sky — концертний альбом гурту «Sepultura» реліз котрого відбувся 22 вересня 2002-го на лейблі Roadrunner Records. Оригінальний запис відбувся під час концерту в Brixton Academy 16 грудня 1996-го. Назву узято зі строфи титульного треку диску Arise.

Список пісень

Склад 
 Макс Кавалера — ритм, вокал
 Андреас Кіссер — соло
 Паулу молодший — бас
 Ігор Кавалера — перкусія

Примітки

Посилання 
 «Under a Pale Grey Sky» в Encyclopaedia Metallum 

Альбоми Sepultura
Альбоми грув-металу
Альбоми треш-металу
Англомовні музичні альбоми